Лиха́чево и Лихачёво — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Лихачёво — деревня в Горецком районе Могилёвской области.

Россия 
 Лихачёво — деревня в Устьянском районе Архангельской области.
 Лихачево — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Лихачёво — исчезнувшее село в Нижнегорском районе Крыма.
 Лихачево — деревня в Тихвинском районе Ленинградской области.
 Лихачево — деревня в Дедовичском районе Псковской области.
 Лихачево — деревня в Починковском районе Смоленской области.
 Лихачёво — бывшее село, с 1963 года микрорайон города Долгопрудный Московской области.
 Лихачево — деревня в Большесельском районе Ярославской области.
 Лихачёво — народное название бывшего участка Большелихачевский Зиминского района Иркутской области.
 Лихачёво — деревня в Рузском городском округе Московской области.

Украина 
 Лихачево — посёлок в Харьковской области. В 1952 году переименован в Первомайский, с 1991 года — город.
 Лихачёво (станция) в Харьковской области.